Franco Agamenone / Fernando Romboli erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Luis David Martínez / Gonçalo Oliveira hanno battuto in finale Rafael Matos / Felipe Meligeni Alves con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  Gonçalo Oliveira (campioni)
  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (finale)

  Sergio Galdós /  Facundo Mena (semifinale) 
  Orlando Luz /  Renzo Olivo (primo turno)

Wildcard 

  Hanamichi Carvajal /  Benjamín Torres (primo turno)

  Daniel Antonio Núñez /  Sebastián Santibáñez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santiago Challenger 2021